Сребреник може бити:

 Сребреник (насеље), градско насеље и сједиште истоимене општине у Федерацији Босне и Херцеговине.
 Сребреник (тврђава), средњовјековна тврђава изнад истоименог града.